Aiherra (en francès i oficialment Ayherre), és una comuna de la Nafarroa Beherea (Baixa Navarra), un dels set territoris que formen el País Basc, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Limita amb les comunes de Bastida al nord, Izturitze a l'est, Lekuine, Hazparne i Lekorne a l'oest, i Heleta i Donostiri al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de la Baixa Navarra